La Plaça Moragas està situada al sud de la ciutat de Vic, en la que va ser la principal zona de creixement urbanístic de la ciutat des dels anys seixanta fins cap a finals del . La plaça es va formar a partir de la construcció del primer gran conjunt de blocs d'habitatges construït al barri de l'Estadi. Se'ls coneix com els pisos de la Caixa, perquè són el resultat d'una promoció de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, o popularment com a pisos de la "Caixa d'oros". També dits pisos de l'Avecrem perquè deien que, després de pagar-ne l'elevat lloguer, els seus habitants només podien comprar aquesta popular sopa de preu econòmic. Obra del prolífic arquitecte vigatà Manuel Anglada, els pisos de la Caixa volten la plaça Francesc Moragas, nom del fundador de l'entitat d'estalvis esmentada. Iniciats el 1956, el darrer bloc a enlairar-se va ser el de la Torre (a la imatge no es pot veure queda situat darrere l'edifici). D'onze plantes, era l'edifici més alt de Vic, tot un signe de modernitat del moment.

El 19 de setembre de 2008, l'aleshores recentment formada Associació de Veïns de la Plaça Moragas va inaugurar el seu local. Posteriorment, aquesta Associació es va agrupar amb l'Associació de veïns de l'Estadi.

Referències 
 

Places d'Osona
Geografia de Vic
Barris de Vic